Широ́ке (до 1945 року — Биюк-Мускомія; ) — село в Україні, в Балаклавському районі Севастопольської міськради. Населення становить 636 осіб.

Посилання 
 «Поки татари воювали, їхніх батьків і дітей виселили з Криму» , «Історична правда», Айше Юнусова, 6 травня 2014

Населені пункти Балаклавського району